Хазел Кэтлин Пламмер (анг. Hazel Plummer; родилась 19 июня 1908) — американская долгожительница, возраст которой подтверждён Геронтологической исследовательской группой (GRG). В настоящее время является 7-м старейшим человеком в мире. С 1 января 2023 года входит в число 100 старейших людей в мировой истории. Её возраст составляет .

Биография 
Хазел Пламмер родилась 19 июня 1908 года штат Массачусетс, США. У нее была старшая сестра Грейс и два старших брата Элмер и Джордж, однако Джордж умер в возрасте одного года.

После восьмого класса Хазел Пламмер пошла в ремесленное училище, чтобы стать швеей. Она пошла работать к высококлассному дизайнеру на Ньюбери-стрит в Бостоне, штат Массачусетс.

Хазел Пламмер вышла замуж в 1935 году и имела двоих детей, Роджера и Дэвида. Её муж работал в сталелитейной компании, а затем в детском отделе универмага.

В 1957 году семья переехала в Литтлтон, штат Массачусетс, где и сейчас живет Пламмер. Её отец умер скончался в возрасте 74 лет, а мать умерла в возрасте 94 лет.

В январе 2000 года её муж умер примерно в 90 лет, после чего Пламмер провела 17 лет, живя в собственной квартире на втором этаже. прежде чем переехать в дом престарелых в Литтлтоне, штат Массачусетс, когда ей было 109 лет.

19 июня 2018 года Хазел Пламмер исполнилось 110 лет, на тот момент у неё было шесть внуков и четыре правнука.

30 декабря 2020 года в возрасте 112 лет Халел Пламмер получила свою первую дозу вакцины против Covid-19.

Её возраст был был подтвержден GRG 26 июня 2022 года. В настоящее время является 7-м старейшим живым человеком в мировой истории после Люсиль Рандон, Марии Браньяс Морера, Фусы Тацуми, Эди Чеккарелли, Томико Итоки и Инах Канабарро Лукас. В возрасте .

Рекорды долгожителя 
 1 января 2023 года Хазел Пламмер вошла в топ 100 старейших людей в мировой истории.

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список старейших женщин
 GRG
 Эди Чеккарелли

Примечания 

Долгожители США